Эсат Дураку (, род 16 января 1936) — албанский шахматист, национальный мастер.

Пятикратный чемпион Албании (1954, 1955, 1956, 1958, 1963 гг.).

В составе сборной Албании участник двух шахматных олимпиад (1962 и 1970 гг.; оба раза на 2-й доске) и командного первенства мира среди студентов 1958 г.

После 1970 г. в международных соревнованиях не участвовал.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Дураку в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Дураку на сайте 365Chess
 Личная карточка Э. Дураку на сайте 365Chess (другая: партии 1958 и 1962 гг. ошибочно приписаны современному шахматисту)

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад